Philip John "Phil" Neville (n. 21 ianuarie 1977 în Bury, Greater Manchester) este un fost fotbalist și actual antrenor de fotbal englez.

Palmares

Club
Manchester United
FA Premier League (6): 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–2000, 2000–01, 2002–03
FA Cup (3): 1995–96, 1998–99, 2003–04
FA Community Shield (3): 1996, 1997, 2003
UEFA Champions League (1): 1998–99
Cupa Intercontinentală (1): 1999

Individual
 Jimmy Murphy Young Player of the Year (1): 1993–94

Statistici

Club

Referințe

Legături externe

TheFA.com profile
Premier League profile 
Phil Neville profile  at EvertonFC.com

Nașteri în 1977
Fotbaliști englezi
Englezi în viață
Fotbaliști ai Manchester United FC
Fotbaliști ai Everton FC